Bundestagswahlkreis 100 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Rheinisch-Bergischer Kreis (seit 2013)
 Bundestagswahlkreis Oberbergischer Kreis (2002 bis 2009)
 Bundestagswahlkreis Warendorf (1980 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Recklinghausen-Stadt (1965 bis 1976)
 Bundestagswahlkreis Recklinghausen-Land (1949 bis 1961)